Mats Paulsson kan syfta på:

 Mats Paulsson (född 1944), grundare av byggföretaget Peab
 Mats Paulson (1938–2021), svensk sångare och visdiktare
 Mats Paulson (dirigent) (född 1960), svensk dirigent
 Mats O. Paulsson (född 1958), civilingenjör och företagsledare

Se även 
 Mats Paulsen, journalist